Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1994 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

Динамо (Москва)

Локомотив (Москва)

Ротор (Волгоград)

Спартак (Владикавказ)

КАМАЗ (Набережные Челны) 

* В матче 23-го тура «Текстильщик» — «КАМАЗ» на последних минутах матча при счёте 0:0 арбитр Андрей Будогосский назначил пенальти в ворота гостей и тут же оказался в кольце разъярённых игроков челнинцов. Судью спасло своевременное вмешательство камышинского ОМОНа. После реализованного хозяевами пенальти полузащитник «КАМАЗа» Роберт Евдокимов обрушил на арбитра поток оскорблений, а после предъявления красной карточки отказался покинуть поле, вместо него это сделал сам Будогосский. В результате разбирательств Евдокимов получил дисквалификацию на 5 матчей, а «КАМАЗ» — штраф в размере 5 млн рублей и техническое поражение 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Текстильщик (Камышин) 

* В матче 23-го тура «Текстильщик» — «КАМАЗ» на последних минутах матча при счёте 0:0 арбитр Андрей Будогосский назначил пенальти в ворота гостей и тут же оказался в кольце разъярённых игроков челнинцов. Судью спасло своевременное вмешательство камышинского ОМОНа. После реализованного хозяевами пенальти полузащитник «КАМАЗа» Роберт Евдокимов обрушил на арбитра поток оскорблений, а после предъявления красной карточки отказался покинуть поле, вместо него это сделал сам Будогосский. В результате разбирательств Евдокимов получил дисквалификацию на 5 матчей, а «КАМАЗ» — штраф в размере 5 млн рублей и техническое поражение 0:3. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Локомотив (Нижний Новгород)

Жемчужина (Сочи)

ЦСКА (Москва)

Торпедо (Москва)

Динамо-Газовик (Тюмень)

Крылья Советов (Самара)

Уралмаш (Екатеринбург)

Динамо (Ставрополь)

Лада (Тольятти)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам